{{Ficha de liga deportiva
  |título             = Primera B de Chile
  |temporada actual   = Primera B 2023

  |imagen= Ascenso Bettson.png
  |tamañoimagen         = 200px 
  |pie = Logo del torneo 2021.
  |deporte            = Fútbol
  |nombre oficial = 
  |nombre comercial = Campeonato Betsson
  |fundación          = 1952 ()
  |primera temporada  = 1952
  |organizador        = ANFP
  |equipos            = 16
  | patrocinador  =  AS.com
  | país              = 
  |nivel  = 2.°

  |campeón actual     = Magallanes
  |más campeonatos    = Deportes Temuco (5)

  | ascenso          = Primera División
| descenso = Segunda División
|copa = Copa Chile
|copa internacional = Copa CONMEBOL Libertadores (vía Copa Chile)

| | TV                =  TNT Sports
|web                = Primera B - ANFP
}}

La Primera B de Chile, conocido por razones de patrocinio como Ascenso Betsson, es la segunda categoría del Fútbol chileno. Es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), perteneciente a la Federación de Fútbol de Chile y corresponde a una de las 3 categorías profesionales del Fútbol en Chile.

Fue fundada en 1952 como nueva segunda categoría del fútbol profesional en existencia. Su precedente fue la División de Ascenso, que duró de 1943 a 1945, y fue abandonada por la Asociación, no siendo sus integrantes acogidos por ella. El arreglo no fue una solución, puesto que los clubes se recategorizaron amateur conformando una serie superior en la Asociación Santiago llevándose el nombre, que no significó nada. 

Hasta la organización de una serie estable pasaron siete años, fundándose esta nueva División de Ascenso (futura Segunda División; después, "Primera B") cuando existían tres campeonatos grandes de Alta Competencia, con clubes interesados en postular al profesionalismo demostrando méritos deportivos. Ellos la División de Honor Amateur - DIVHA (de la Federación), el Regional Zona Central (futura Cuarta División, de ANFA) y el Regional de Concepción (de la Asociación Concepción).
Han participado en ella un total de 75 Instituciones a lo largo de sus 73 temporadas (temporada 74 Disputandose). 
En 2023 participan 16 equipos. En este certamen se otorgarán 2 ascensos directos a Primera División, por contra parte el que este ubicado en el último lugar de la tabla anual del campeonato descenderá a Segunda División.

El actual monarca de la división es Magallanes, quien obtuvo su primer título de la categoría al ganar en la temporada 2022. Su máximo campeón es Deportes Temuco con 5 campeonatos oficiales.

 Historia 

 Antecedentes 

Los primeros pasos de un campeonato profesional de segunda categoría se dieron en Santiago, desde 1935 a 1942, con la creación de la Serie B Profesional de Chile, cuyas ediciones, desde el campeonato de 1937, consistieron en una mezcla entre Segunda División y Torneo de Reservas. Por regla general, ningún campeón obtuvo el derecho al ascenso a Primera División, excepto Universidad de Chile, campeón en 1937, que fue puesto a prueba en el Campeonato de Apertura 1938 para su ingreso a la serie profesional de honor, y los cuatro mejores posicionados en la edición de 1938: Metropolitano, Santiago National, Universidad Católica y Green Cross.

Posteriormente, tras la descontinuación de la Serie B Profesional, en 1943 se instauró la máxima división amateur, como categoría inmediatamente inferior a la Primera División de Chile, denominada División de Honor Amateur (o DIVHA), cuyo campeonato duró hasta el año 1950, según registros. En esta segunda serie, sólo en dos ocasiones —1945 y 1949— ascendió un equipo a Primera División: Iberia y Ferroviarios, respectivamente.

 Segunda División de Chile 
Recién en 1952, aparece la «Segunda División» con el sistema ascenso/descenso en relación con la serie de honor hasta ahora. Los clubes fundadores de la Segunda División de Chile fueron Palestino, Thomas Bata, Maestranza Central, Santiago National, pertenecientes a la capital de Santiago, y los equipos regionales de Rangers de Talca, Trasandino de Los Andes, y América e Instituto O'Higgins, ambos de Rancagua. En la actualidad, sólo tres de los clubes fundadores aún participan activamente en alguna división del fútbol chileno. Estos son, Palestino, que participa en Primera División, Rangers que participa en Primera B y Trasandino, que se encuentra en la Tercera División A. Con el correr del tiempo, las demás instituciones han desaparecido o se encuentran jugando en sus asociaciones de orígenes.

En 1969 la ACF decide dividir el torneo de Segunda División en dos, instaurando para el primer semestre el Campeonato de Apertura de la Segunda División de Chile, símil de la Copa Chile pero jugado solo por equipos del ascenso, y para el segundo semestre, el campeonato oficial válido por el título. Tal división duró hasta 1990

Posteriormente, en 1976, se instauró la Liguilla de Promoción de Chile, sistema que buscaba otorgar una alternativa para aquellos equipos de buenas campañas. Desde su creación a 1979, los equipos que se ubicaban en el último lugar de la tabla descendían a su asociación de origen, hasta que en 1980 se creó la Tercera División, categoría a la que debían descender los equipos con peor rendimiento en el campeonato. Actualmente los equipos descendidos bajan a la Segunda División Profesional de Chile.

En 1987, el campeonato de Segunda División albergó a 28 equipos, la máxima cantidad de participantes en su historia.

 Primera B de Chile 
Desde 1996 hasta en la actualidad, el campeonato profesional de segunda categoría de Chile pasó a denominarse «Primera B», moción propuesta por el presidente de Everton, Jorge Castillo, y aceptada por el Consejo de Presidentes de la época. La Primera B se ha caracterizado por diversos sistemas de competición y números de participantes, en la cual paso ser un torneo anual (salvo la temporada 1997) a constituirse desde el 2008, en una modalidad de dos torneos durante el año, uno de Apertura y uno de Clausura, cuyos campeones disputan el ascenso a la Primera División. Así mismo, asciende el equipo con mayor puntaje en la tabla general, que suma los puntos obtenidos, tanto en el Torneo de Apertura, como en el de Clausura. Además, contrastando con la edición de 1987, el torneo del año 2007, fue el que acogió menor número de equipos en su historia, con un total de 11 equipos, esto se debió a la política de la ANFP, de potenciar la Primera División con 21 equipos.

 Patrocinios 

 Equipos participantes 2023 

De los siguientes 16 clubes, que participan en la Primera B de Chile, para la Temporada 2023, 4 son los equipos han sido campeones de la Primera División: Cobreloa, Santiago Morning, Santiago Wanderers y Unión San Felipe. El equipo con más temporadas en total es Ñublense con 44 y el equipo con más presencias consecutivas es Santiago Morning con 13.

De todos los clubes participantes, las escuadras de Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz nunca han jugado en la Primera División, por contra parte, Unión San Felipe, Rangers, Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Antofagasta y Deportes La Serena, nunca han descendido o jugado; en una división inferior a la Primera B, ya sea Segunda División Profesional, Tercera División A o Tercera División B.

 En cursiva estadios que no son reductos principales, sin embargo se ocuparán por el equipo local, debido a reparaciones, remodelaciones y/o debido a resoluciones sanitarias enmarcadas en la Pandemia de Coronavirus.

 Equipos participantes Primera B 2023 

 Palmarés 

Con 74 temporadas de la Primera B, muestra supremacía de Deportes Temuco, que en la estadística posee 5 campeonatos nacionales de Primera B.

Muy por el contrario, de lo que sucede en la Primera División, con la mayoría de los campeonatos concentrados en la capital, la "Primera B" presenta un claro dominio, de los equipos regionales, en donde prácticamente todas las regiones del país, han tenido a un equipo campeón de esta división (con excepción de las regiones de Los Ríos, Aysén y Magallanes).

De los campeonatos disputados entre 1952 hasta el 2023, las regiones con más campeonatos son: las región de Valparaíso y la región Metropolitana con 15 títulos, seguidos por la Región de Bio-Bío con 8 títulos. El resto de los campeones se distribuyen en otras regiones, Sin embargo, la supremacía de las regiones, se ve reflejada en que de sus 73 ediciones, 58 veces fueron ganadas, por algún equipo de región.

Un total de 36 clubes, se han coronado campeón alguna vez, en su historia. 

Cabe destacar también, que cuentan como campeonatos nacionales oficiales, todos los títulos que no son campeonatos de apertura o clausura así también copas excluyentes, al título nacional. En 1997, el sistema si permitió dos campeones nacionales del oficial, pero el sistema no funcionó y se cambió.

 Campeones por temporada 

 Títulos por equipo 
Actualizado el 20 de diciembre de 2022
 

 Títulos por región 

 Goleadores 

<center>
{| class="wikitable sortable" style="width:50%;font-size:95%"
!width="10px" | Año
!width="100px"| Jugador
!width="100px" | Club
!width="10px" | Goles
|-
| <center>1952 ||  Héctor Avilés|| Rangers || <center>15
|-
| <center>1953 ||     ||     || <center>
|-
| <center>1954 ||  Jorge Peñaloza|| O’Higgins Braden || <center>20
|-
| <center>1955 ||     ||     || <center>
|-
| <center>1956 ||  Luis Wilson|| Unión La Calera || <center>21
|-
| <center>1957 ||  Julio Menadier|| Santiago Morning || <center>28
|-
| <center>1958 ||  Emilio Zamora|| San Luis || <center>24
|-
| <center>1959 ||  Jorge Fuenzalida || Santiago Morning || <center>22
|-
| <center>1960 ||  Gustavo Albella || Green Cross || <center>22
|-
| <center>1961 ||  José Borello || Ñublense || <center>20
|-
| <center>1962 ||              ||         ||
|-
| <center>1963 ||  Ricardo Sepúlveda || Green Cross || <center>25
|-
| <center>1964 ||  Dalmacio San Martín|| Lister Rosell || <center>22
|-
| <center>1965 ||  Octavio Moraga|| Municipal de Santiago || <center>21
|-
| rowspan=2| <center>1966 ||  Octavio Moraga|| Municipal de Santiago || rowspan="2"| <center>21
|-
|  Rubén Acuña|| Deportes Concepción 
|-
| <center>1967 ||  Rubén Acuña|| Deportes Concepción || <center>17
|-
| <center>1968 ||  Fernando Pérez || Universidad Técnica del Estado || <center>25
|-
| <center>1969 ||  Andrés Gómez|| Iberia || <center>26
|- 
| <center>1970 ||  Ricardo Rojas|| Unión San Felipe || <center>25
|-
| <center>1971 ||  Francisco Quinteros|| Badminton de Curicó || <center>19
|-
| <center>1972 ||  Alberto Hidalgo || Ferroviarios || <center>19
|-
| <center>1973 ||  Ricardo Rojas|| Everton || <center>24
|-
| rowspan=3| <center>1974 ||  Sergio “Charola” González|| Audax Italiano || rowspan="3"| <center>15
|-
|  Jaime Fonseca|| Trasandino
|-
|  Carlos Lagreze|| Ferroviarios 
|-
| <center>1975 ||  Jaime Fonseca|| Trasandino || <center>24
|-
| <center>1976 ||  Patricio Bonhomme || Deportes Linares || <center>29
|-
| rowspan=2| <center>1977 ||  Hugo Cárdenas|| Independiente de Cauquenes || rowspan="2"| <center>19
|-
|  Ely Carrasco|| Malleco Unido 
|-
| <center>1978 ||  Ricardo Flores|| Naval || <center>21
|-
| <center>1979 ||  Ribamar Batista || Independiente de Cauquenes || <center>36
|-
| <center>1980 ||  Víctor Cabrera || San Luis || <center>29
|-
| <center>1981 ||  Sergio Salgado || Cobresal || <center>27
|-
| <center>1982 ||  Caupolicán Escobar|| Trasandino || <center>24
|-
| <center>1983 ||  Hermes Navarro|| General Velásquez || <center>23
|-
| <center>1984 ||  Luis Martínez|| Curicó Unido || <center>28
|-
| <center>1985 ||  Manuel Baeza|| Deportes Antofagasta || <center>18
|-
| <center>1986 ||  Iván Zamorano || Cobreandino || <center>27
|-
| <center>1987 ||  Carlos Gustavo de Luca || Santiago Wanderers || <center>16
|-
| <center>1988 ||  Hermes Navarro|| Rangers || <center>17
|-
| <center>1989 ||  Juan Ramón Garrido || Palestino || <center>20
|-
| <center>1990 ||  Luis Marcoleta || Deportes Lozapenco || <center>25
|-
| <center>1991 ||  Nelson Sandoval || Deportes Temuco || <center>18
|-
| <center>1992 ||  Edgardo Garcés|| Provincial Osorno || <center>23
|-
| <center>1993 ||  Sergio Salgado || Cobresal || <center>13
|-
| rowspan=2| <center>1994 ||  Andrés Roldán|| Fernández Vial || rowspan="2"| <center>16
|-
|  Juan Salinas|| Santiago Wanderers 
|-
| <center>1995 ||  Sergio Salgado || Cobresal || <center>24
|-
| <center>1996 ||  Sergio Salgado || Cobresal || <center>27
|-
| <center>A-1997 ||  Ramón Castillo|| Rangers|| <center>13
|-
| <center>C-1997 ||  Enrique Ferraro|| O'Higgins|| <center>12
|-
| rowspan=2|<center>1998 ||  Mario Núñez || O'Higgins || rowspan="2"| <center>19
|-
|  Rubén Dundo || Cobresal 
|-
| <center>1999 ||  Marco Olea || Provincial Osorno || <center>22
|-
| <center>2000 ||  Gustavo Biscayzacú || Fernández Vial || <center>18
|-
| <center>2001 ||  Carlos Cáceres || Deportes Antofagasta || <center>23
|-
| <center>2002 ||  Rodrigo Garrido|| Deportes La Serena || <center>25
|-
| <center>2003 ||  Claudio Videla || O'Higgins || <center>23
|-
| <center>2004 ||  Claudio Videla || O'Higgins || <center>18
|-
| <center>2005 ||  Esteban Paredes || Santiago Morning || <center>25
|-
| <center>2006 ||  Patricio Morales || Lota Schwager || <center>18
|-
| <center>2007 ||  Mario Núñez || Provincial Osorno || <center>19
|-
| <center>2008 ||  Joel Estay || Unión La Calera || <center>27
|-
| <center>2009 ||  Ángel Vildozo || Unión San Felipe || <center>27
|-
| <center>2010 ||  Ariel Pereyra || Unión La Calera || <center>19
|-
| <center>2011 ||  Emanuel Herrera || Deportes Concepción || <center>27
|-
| <center>2012 ||  Isaac Díaz || Ñublense || <center>20
|-
|rowspan=2| <center>T-2013 ||  Diego Churín || Curicó Unido || rowspan="2"| <center>8
|-
|  Mario Pierani || Coquimbo Unido 
|-
| <center>2013-14 ||  Cris Martínez || San Luis || <center>13
|-
| <center>2014-15 ||  Matías Campos López || Unión San Felipe || <center>16
|-
| <center>2015-16 ||  David Escalante || Santiago Morning || <center>17
|-
| rowspan=2| <center>2016-17 ||  Diego Ruiz || Deportes Iberia || rowspan="2"|<center>13
|-
|  Michael Silva || San Marcos de Arica
|-
| rowspan=2| <center>T-2017 ||  Lucas Simón || Cobreloa || rowspan="2"| <center>11
|-
|  Sebastián Abreu || Deportes Puerto Montt 
|-
| <center>2018 ||  Rodrigo Holgado || Coquimbo Unido || <center>18
|-
| <center>2019 ||  Mathías Pinto || Ñublense || <center>14
|-
| <center>2020 ||  Gonzalo Sosa || Deportes Melipilla || <center>17
|-
| <center>2021 ||  Manuel López || Deportes Copiapó || <center>21
|-
| <center>2022 ||  Maximiliano Quinteros || Deportes Copiapó || 18
|}

 Goleadores históricos 
<center>

<small> Fuente: Centro de Estudios del Deporte.</center>

Entrenadores campeones 

<center>

(1) Hasta 1985, el club jugaba bajo el nombre de Green Cross Temuco.
(2) En 2016 fue desafiliado de la ANFP, quedando temporalmente fuera de toda competición hasta su posible retorno en Tercera B.
(3) Entre los años 1992 y 2003 el club jugaba bajo el nombre de Deportes Talcahuano.
(4) En 1955 se fusiona con O'Higgins Braden para dar origen a O'Higgins de Rancagua.
(5) En 1969 Ferrobadminton se separa, dando origen a Ferroviarios y Badminton de Curicó.
(6) En 1954 se fusiona con Braden Cooper para dar origen a O'Higgins Braden.
(7) En 1955 se fusiona con América de Rancagua para dar origen a O'Higgins de Rancagua.

Véase también 
 Primera División de Chile
 Copa Chile
 Tercera División de Chile
 Segunda División Profesional de Chile
 Campeonato de Apertura de la Segunda División de Chile

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Colección Revista Estadio, años 1952 a 1982.
 Colección Revista Gol y Gol, años 1962 a 1969.
 Libro "75 Años de Campeonatos Profesionales del Fútbol Chileno", de Teresa Vial P. y Gilberto Villarroel E. Inscripción Intelectual N° 175.897 de 2008.
 Libro "Campeones de cemento. La Historia íntima de Unión La Calera", de Rino Ricardo CCCurotto Díaz y Gustavo Crisóstomo Herrera. ISBN 978-956-345-287-7 de 2011.

Enlaces externos 
 ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional)
 Primera B de Chile por Fútbol Chileno